Hypo Group Tennis International 2008 — профессиональный теннисный турнир среди мужчин, проводящейся в Пёрчах-ам-Вёртер-Зе, Австрия, и являющейся частью тура ATP в рамках международной серии.

В 2008 году турнир прошёл с 17 по 24 мая.

Первым сеянным в одиночном турнире был Николай Давыденко (№ 4 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николай Давыденко выигрывает свой 2й в сезоне и 13й за карьеру одиночный титул в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает в третий раз (до этого в 2005-06 годах).
 Хуан Монако проигрывает сыграл свой 2й одиночный финал и 6й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсело Мело выигрывает 3й в сезоне и 4й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Андре Са выигрывает 2й в сезоне и 4й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Hypo Group Tennis International
 ATP Тур 2008
 Международная серия ATP
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Австрия
Теннис
Май 2008 года
2008